Marblehead – città dell'Illinois
Marblehead – comune del Massachusetts
Marblehead – città dell'Ohio